Molekulska formula -{C12H16O3}- se može odnositi na:

 Elemicin
 Azaron
 Oudenon